— персонаж манги Акиры Ториямы «Жемчуг дракона». Она впервые появляется в уже в главе I «Булма и Сон Гоку», опубликованной в журнале Weekly Shonen Jump 3 декабря 1984 года. В ней она встречает Сон Гоку и нанимает его в качестве телохранителя в путешествие на поиски «драконьих жемчужин», исполняющих любое желание.

Примечания 

Жемчуг дракона
Персонажи аниме и манги
Персонажи комиксов, появившиеся в 1984 году
Вымышленные инженеры
Вымышленные изобретатели
Вымышленные учёные
Вымышленные лётчики